Als Raufüße, kurz für Raufußröhrlinge, oder Raustielröhrlinge werden die Pilzarten mehrerer Gattungen bezeichnet:

 Leccinum
 Leccinellum